Die Liste der ismailitischen Festungen (die Nizariten nannten sie ) fasst die verschiedenen Festungen der ismailitischen Nizariten zusammen, die auch als Assassinen bekannt sind.

Die Schwerpunkte der Nizariten waren das iranische Elburs-Gebirge (insbesondere die Region Alamut, Rudbar, Dailam, Tarem, Qumis), Quhistan, Arradschan, und das syrische Dschebel Bahra' (die dort  genannt wurden).

Laut dem Chronisten Dschuzdschani hatten die Nizariten vor dem Mongolenfelzdug von 1253, 70 Festungen in Quhistan und 35 Festungen in Alamut.

Die Festungen in Rudbar waren meist Gipfelburgen. Die Nizariten verstärkten die Befestigungen und richteten Vorratslager, Zisternen, Qanate, und Kanäle für mögliche Belagerungen ein.

Persien

Syrien

Siehe auch 
 Liste von Burgen und Festungen in Iran
 Liste von Burgen und Festungen in Syrien

Literatur

Einzelnachweise

Weblinks 

 „Nizari Ismaili Concept von Castles“, The Institute of Ismaili Studies (englisch)

ismailitisch
ismailitisch
Liste (Geschichte)
Ismailiten
Burg in Syrien
Festung im Iran